USS Tripoli je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tripoli (CVE-64) 
 USS Tripoli (LPH-10)

Tripoli